Geoffrey King peut désigner :
 , théologien anglais protestant du  ;
 Geoffrey King, acteur britannique de télévision des années 1950 et 1960 dans Miss Mabel ;
 Geoffrey King (né en 1949), compositeur britannique de musique contemporaine.

Voir aussi